Doubs může znamenat:

 Doubs (řeka) – řeka ve Švýcarsku a ve Francii

Územní celky a sídla pojmenované podle řeky 
 Departementy: Doubs (departement)
 Kantony: kanton Verdun-sur-le-Doubs, kanton L'Isle-sur-le-Doubs
 Obce ve Francii: Byans-sur-Doubs, Dampierre-sur-le-Doubs, Doubs (Francie), L'Isle-sur-le-Doubs, Longevelle-sur-Doubs, Pompierre-sur-Doubs, Longwy-sur-le-Doubs, Lays-sur-le-Doubs, Verdun-sur-le-Doubs
 Obec ve Švýcarsku: Clos du Doubs